Роджърс Къп 2012 е 111-ото издание на Роджърс Къп. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в канадския град Монреал от 4 до 13 август.

Поставени тенисистки 
  Виктория Азаренка (отказва се поради контузия на лявото коляно)
  Агнешка Радванска (четвъртфинал)
  Мария Шарапова (отказва се поради стомашен вирус)
  Саманта Стосър (осминафинал)
  Петра Квитова
  Анджелик Кербер (осминафинал)
  Каролине Возняцки (полуфинал)
  Сара Ерани (осминафинал)
  Марион Бартоли (осминафинал)
  На Ли
  Ана Иванович (2 кръг)
  Доминика Цибулкова (2 кръг)
  Йелена Янкович (2 кръг)
  Флавия Пенета (2 кръг, отказва се поради контузия на дясната китка)
  Сабине Лисицки (2 кръг)
  Луцие Шафаржова (полуфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (полуфинал)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (осминафинал)
  Надя Петрова /  Катарина Среботник (финал)
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (отказват се поради контузия на дясната китка на Пенета)
  Нурия Лягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (1 кръг)
  Ракел Копс-Джоунс /  Абигейл Спиърс (осминафинал)
  Юлия Гьоргес /  Квета Пешке (1 кръг)
  Ивета Бенешова /  Барбора Захлавова-Стрицова (1 кръг)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Роджърс Къп
2012 година в Канада